Альто-Гуадалентин () — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Мурсия в составе автономного сообщества Мурсия. Занимает площадь 2 067,9 км². Население — 145 099 человек (на 2019 год).

Муниципалитеты

Примечания 

Районы Мурсии